Брезичани могу бити:

 Брезичани (Приједор), насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Брезичани (Челинац), насеље у општини Челинац, Република Српска, БиХ
 Брезичани (Доњи Вакуф), насеље у општини Дољи Вакуф, Федерација БиХ, БиХ

Види још
 Бреза (вишезначна одредница)
 Брезе (вишезначна одредница)
 Брезик (вишезначна одредница)
 Брезине (вишезначна одредница)
 Брезици (вишезначна одредница)
 Брезна (вишезначна одредница)
 Брезник (вишезначна одредница)
 Брезница (вишезначна одредница)
 Брезно (вишезначна одредница)
 Брезова (вишезначна одредница)
 Брезовац (вишезначна одредница)
 Брезово (вишезначна одредница)
 Брезовица (вишезначна одредница)
 Брезовице (вишезначна одредница)